Re может означать:
 
 Re — Рений (химический элемент).
 Re — реактанс, обозначение для действительной части комплексного числа, помимо Im — его мнимой части.
 Re — число Рейнольдса.
 Re (Reverse Engineering) — исследование некоторого готового устройства или программы, а также документации на него с целью понять принцип его работы.
Регулярные выражения.
 Re 450 — четырёхосный пассажирский электровоз железных дорог Швейцарии.
 Re matto — второй мини-альбом итальянского автора исполнителя Марко Менгони.
 Re matto live — первый концертный альбом Марко Менгони.
 Re:Store — бренд и одноимённое название розничной сети монобрендовых специализированных магазинов.
 Re:Аквариум — трибьют-проект, посвященный 40-летнему юбилею группы «Аквариум».
 Re-Invention World Tour — шестой международный тур американской певицы Мадонны.
 Re-Logic — частная компания, независимая студия-разработчик и издатель компьютерных игр.
 Re-Machined: A Tribute to Deep Purple's Machine Head — трибьют-альбом, записанный различными музыкантами.
 Re-Traced — мини-альбом группы Cynic.
 Re-Volt — компьютерная игра, трёхмерный автосимулятор-гонка, выпущенный фирмой Acclaim Cheltenham.